Athanásios Souliótis-Nikolaïdis (1878-1944) était un militaire grec ;
 Dimítrios Souliótis (1966-) est un peintre grec ;
 Elena Souliotis (1943 - 2004) était une soprano grecque.